Гаврилин — русская фамилия; имеет женскую форму Гаврилина.

Известные носители 
 Гаврилин, Александр Валентинович (1953—2019) — советский и латвийский историк
 Гаврилин, Андрей Юрьевич (род. 1978) — казахстанский хоккеист.
 Гаврилин, Борис Николаевич — д.т. н., профессор
 Гаврилин, Валерий Александрович (1939—1999) — советский и российский композитор.
 Гаврилин, Вячеслав Михайлович (1931—2014) — советский спортивный журналист, главный редактор газеты «Советский спорт» (1983—1984), заместитель председателя Госкомспорта СССР и вице президент НОК СССР (1988—1991).
 Гаврилин, Игорь Александрович (род. 1972) — советский и российский футболист.
 Гаврилин, Константин Васильевич (1929—1995) — советский геолог-угольщик.
 Гаврилин, Николай Митрофанович (1917—1979) — Герой Советского Союза.
 Гаврилин, Павел Фёдорович (1920—1995) — военный лётчик, Герой Советского Союза.



Другое 
 (7369) Гаврилин — двойной астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.

См. также 
  — название ряда населённых пунктов в Белоруссии.